Арада Чугли́ — село в Левашинском районе Дагестана.

Образует сельское поселение село Орада Чугли как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Село Орада Чугли расположено в горном Дагестане, в северо-западной части Левашинского района. Высота над уровнем моря 1400—1600 м. Село находится между двумя горными хребтами, тянущимися с юго-востока на северо-запад, в 10 км к северо-западу от районного центра (с. Леваши). На севере граничит с сёлами Охли и Кулецма, на северо-востоке — с селом Урма, на юго-востоке — с Хахита, а на северо-западе соседствует с с. Аймаки Гергебильского района.

Население

Улицы 
Улицы села:

Примечания 

Населённые пункты Левашинского района
Муниципальные образования Левашинского района
Сельские поселения Дагестана